Клишово — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена у юго-восточной границы Пскова, в 3 км к юго-востоку от псковского микрорайона Кресты.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района